Boy Kill Boy (читается бой килл бой) — британская альтернативная рок-группа, образованная в 2004 году в городе Лондон.

История группы 
В мае 2005 года они представили свой дебютный сингл «Suzie» под лейблом Fierce Panda. Летом того же года они выступили на Radio 1. Второй сингл «Civil Sin» вышел позже в том же году. В 2006 году их сингл «Back Again» занял 26-е место в UK Singles Chart, а переизданный сингл «Suzie» занял 17-е место. Дебютный альбом Civilian был представлен 22 мая 2006 года и занял 16-е место в UK Album Chart. 31 марта 2008 года группа представила свой новый альбом Stars and the Sea.

Сингл «Suzie» присутствовал в игре «FIFA Street 2», выпущенной зимой 2006 года компанией Electronic Arts. Песня «Civil Sin» была в саундтреке к игре «FIFA 07», а песня «Back Again» в саундтреке к игре Test Drive Unlimited.

Дискография

Альбомы 
 Civilian (22 мая, 2006) Universal
 Stars and the Sea (31 марта, 2008) Universal

Синглы

Ссылки 
 Boy Kill Boy.com
 Official Site @ Island Records

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2008 году
Исполнители Vertigo Records
Исполнители Island Records
Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Исполнители Sony/ATV Music Publishing